Têrwō är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Paktika, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Kabul.

Omgivningarna runt Têrwō är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Têrwō är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Paktika (provins)